Il nome di Staatliche Kunsthalle (in tedesco Padiglione d'arte statale) si può riferire a:
Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, museo di Baden-Baden
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, museo di Karlsruhe